Athamanta galatta är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Georg Gmelin och Dc. Athamanta galatta ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
galatta